El término Mediano puede referirse a:

 Al nervio mediano, nervio raquídeo mixto proveniente del plexo braquial;
 peso mediano, categoría competitiva del boxeo y otros deportes de combate, que agrupa a competidores de peso intermedio;
 Mediano o «halfling», criatura humanoide perteneciente a una raza que aparece en numerosos mundos de fantasía;
 Mediano, localidad del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, España;
 Embalse de Mediano, en el municipio de La Fueva, provincia de Huesca, España;